

Persone 

 Fabrizio De André – cantautore italiano

Musica 

Fabrizio De André  – album antologico di Fabrizio De André del 1976
Fabrizio De André  – album di Fabrizio De André del 1981
Fabrizio De André  – album antologico di Fabrizio De André del 1982
Fabrizio De André  – album antologico di Fabrizio De André del 1982
Fabrizio De André  – album antologico di Fabrizio De André del 1986

Pagine correlate 

De André (disambigua)